Это список объявленных игр для игровой консоли PlayStation 4.

Игры

0–9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T 

/* U */

V

W

Y

Z

См. также 
 PlayStation 4

Примечания 

 
PlayStation 4